Woensam ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Woensam (vor 1500–1541), deutscher Maler, Holzschneider, Graphiker und Buch-Illustrator

Siehe auch:

 Woensam-Presse, Zusammenschluss deutscher Grafiker in den 1930er Jahren